Viggianello (Corsica), gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud
 Viggianello (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Potenza